Drenov Do (Jajce, BiH), naseljeno mjesto u općini Jajce, BiH
 Drenov Do (Jezero, BiH), naseljeno mjesto u općini Jezero, BiH